El término marathi (también, maratí) puede referirse, en esta enciclopedia:

 al pueblo marathi, un grupo etnolingüístico indo-ario de Maharashtra, India;
 al idioma marathi o maratí, el idioma indoario hablado por el pueblo marathi;
 a Palaiosouda''', también conocida como Marathi, una pequeña isla en Grecia.